Franklin da Flauta, nome artístico de Franklin Correa (Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1949) é um flautista, arranjador musical, professor e compositor de música popular brasileira.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)
Flautistas do estado do Rio de Janeiro
Professores do estado do Rio de Janeiro
Músicos do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de música popular brasileira